

Codici 
 NTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Williamtown, Newcastle (Nuovo Galles del Sud), Australia

Sigle 
 National Tennis League – Lega professionistica di tennis nata nel 1968